Неравенство Безиковича в дифференциальной геометрии — соотношение, которое даёт нижнюю оценку площади поверхности с краем, допускающей параметризацию квадратом . Названо по имени Абрама Безиковича.

Формулировка 
Для римановой метрики  на -мерном кубе  выполняется неравенство
 ,
где  обозначает расстояние в  между -ой парой противоположных граней.

Следствия 

 Пусть  есть метрика без сопряжённых точек на , которая совпадает с евклидовой вне компактного множества. Тогда  изометрично евклидову пространству.

Вариации и обобщения 

Неравенство Безиковича с константой выпоняется для произвольных метрик на квадрате, вместо объёма можно взять меру Хаусдорфа той же размерности.

Для финслеровых метрик верна похожая оценка с константой, которая зависит от размерности и типа объёма.

Литература 

 

Риманова (и псевдориманова) геометрия